Ана Лајевска (, ) мексичко-украјинска је глумица.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1982.
Мексичке глумице
Украјински глумци